Bamby bezeichnet:

 Pseudonym der Sängerin Inga Humpe
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Bamby Cars
 Narkenname des aktuellen britischen Automobilherstellers Bambycars